Daniel Bois (né le  à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après une carrière junior avec les Knights de London dans la Ligue de hockey de l'Ontario, il signa un contrat avec les Sénateurs d'Ottawa. Il débuta alors chez les professionnels avec le club-école d'Ottawa, les Senators de Binghamton de la Ligue américaine de hockey.

Lors de la 2005-2006, il joue sa  dans la Ligue nationale de hockey avec les Sénateurs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Kings de Thunder Bay ||TBMHL ||15 ||7 ||12 ||19 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Dukes de Wellington ||OPJHL ||37 ||15 ||20 ||35 ||115 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Knights de London ||LHO ||66 ||21 ||16 ||37 ||218 ||5 ||2 ||1 ||3 ||19
|-
|2001-2002 ||Knights de London || LHO ||62 ||16 ||14 ||30 ||256 ||12 ||2 ||2 ||4 ||47
|-
|2002-2003 ||Knights de London || LHO ||56 ||19 ||13 ||32 ||197 ||13 ||4 ||6 ||10 ||38
|-
|2003-2004 ||Knights de London || LHO ||52 ||14 ||26 ||40 ||240 ||7 ||4 ||4 ||8 ||29
|-
|2004-2005 ||Senators de Binghamton ||LAH ||72 ||2 ||4 ||6 ||287 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||Senators de Binghamton ||LAH ||79 ||18 ||17 ||35 ||226 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Senators de Binghamton ||LAH ||65 ||14 ||13 ||27 ||153 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Senators de Binghamton ||LAH ||54 ||8 ||13 ||21 ||153 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Senators de Binghamton ||LAH ||66 ||12 ||12 ||24 ||149 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH ||73 ||10 ||12 ||22 ||156 ||4 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
|2010 || EC Red Bull Salzbourg || Trophée européen ||8 ||1 ||4 ||5 ||14 ||3 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|2010-2011 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||48 ||12 ||17 ||29 ||136 ||17 ||1 ||3 ||4 ||76
|-
|2011 || EC Red Bull Salzbourg || Trophée européen || 8|| 2|| 6|| 8|| 31|| 3|| 3|| 0|| 3|| 6
|-
|2011-2012 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 43|| 11|| 13|| 24|| 154|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Dornbirner EC || EBEL || 47|| 12|| 11|| 23|| 135|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || EHC Munich || DEL || 46|| 5|| 10|| 15|| 133|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2014-2015 || Sheffield Steelers || EIHL || 15|| 2|| 5|| 7|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Vienna Capitals || EBEL || 11 || 3 || 0 || 3 || 16 || 15 || 1 || 3 || 4 || 44 
|-
| 2015-2016|| Vienna Capitals || EBEL || 48 || 5 || 10 || 15 || 118 || 5 || 0 || 1 || 1 || 20

| 409 || 64 || 71 || 135 || 1124 || 10 || 0 || 1 || 1 || 22

| 197 || 43 || 51 || 94 || 559 || 37 || 2 || 7 || 9 || 140

Transactions 
 : signe un contrat comme agent libre avec les Sénateurs d'Ottawa.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Blackhawks de Chicago.

Références 

Naissance en juin 1983
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Knights de London
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Sheffield Steelers